Saravan steht für: 
 Saravan (Iran), eine Stadt im Südosten des Iran
 Saravan (Verwaltungsbezirk), ein Verwaltungsbezirk im Südosten  des Iran
 eine Provinz in Laos, siehe Provinz Salavan 
 Saravan (Stadt), Hauptstadt der Provinz Salavan
 Saravan (Marskrater), ein Marskrater